Урош Секулић (Београд, 10. фебруара 1998) српски је фудбалер..

Каријера 
Секулић је наступао за млађе категорија Бродарца, чији је члан био до 2017. године, а са тим клубом освојио је титулу омладинског шампиона Србије за такмичарску 2016/17. Недуго након потписа за чачански Борац, Секулић је уступљен српсколигашу Полету из Љубића где је провео такмичарску 2017/18. Такође, за први тим Борца дебитовао је у Суперлиги Србије на сусрету са Црвеном звездом одиграном на Стадиону Рајко Митић у децембру 2017. Након тога је за Борац одиграо још једну сезону у Првој лиги Србије.

Лета 2019. године приступио је саставу Триглава из Крања, а крајем прелазног рока исте године прослеђен је на позајмицу екипи Бледа. По повратку у Србију постао је играч Рада, а до краја календарске 2020. био је и члан Инђије. Почетком наредне године потписао је трогодишњи уговор са новосадским Пролетером. Клуб је напустио у следећем прелазном року.

Статистика

Клупска

Трофеји и награде 
Бродарац
 Омладинска лига Србије : 2016/17.

Референце

Спољашње везе 

 
 
 
 
 
 

Рођени 1998.
Српски фудбалери
Спортисти из Београда
Фудбалери Борца Чачак
Фудбалери Триглава
Фудбалери Рада
Фудбалери Инђије
Фудбалери Пролетера Нови Сад
Фудбалери Прве лиге Србије
Фудбалери Суперлиге Србије
Одбрамбени играчи у фудбалу
Везни играчи у фудбалу